Лю́лька — может означать:

 Люлька — кроватка для младенца.
 Люлька — название курительной трубки на юго-западных губерниях российской империи, в том числе в Курской и Тамбовской, а также на Украине и в Белоруссии.
 Люлька — часть оружия (орудия).
 Люлька — многоцелевое подъёмное оборудование.
 Люлька — элемент подвески специализированного автомобильного, трамвайного и железнодорожного транспорта.
 Люлька — просторечное название бокового прицепа для мотоцикла.

Фамилия 
 Люлька, Александр Вячеславович (род. 1966) — российский учёный, исламоведение, автор нескольких книг и множества публикаций.
 Люлька, Архип Михайлович (1908—1984) — советский учёный, конструктор авиационных двигателей.
 Люлька, Сергей Николаевич (род. 1990) — украинский футболист, защитник.

См. также 

 Люльки
 
 Лялька

Примечания